Design Museum (London) museum in London
 Designmuseum (Helsinki) - museum in Helsinki, Finland
 Designmuseum Danmark - museum in Kopenhagen, Denemarken
 Danish Design Centre - museum in Kopenhagen, Denemarken
 Art & Design Atomium Museum - museum in Brussel, België
 Design Museum Gent - museum in Gent, België
 V&A Dundee - museum in Dundee, Schotland
 Vitra Design Museum - museum in Weil am Rhein, Duitsland
 Museum of Arts and Design - museum in New York, Verenigde Staten
 Taiwan Design Museum - museum in Taipei, Taiwan